The 2nd Law (, в честь второго начала термодинамики) — шестой студийный альбом британской рок-группы Muse, выпущенный 1 октября 2012 года.

Об альбоме 
В мае 2011 коллектив заявил о намерениях выпустить новый альбом в 2012 году, отметив, что Беллами уже демонстрировал Ховарду и Уолстенхолму первые идеи песен. В интервью для радио  бас-гитарист сообщил, что группа собирается начать запись нового альбома в сентябре 2011-го. Также они утверждают, что новый альбом будет не похож на предыдущие пять, «это будет что-то новенькое». В конце февраля на своей официальной странице в Твиттере группа выложила фотографию с записи нового альбома и подтвердила, что запись новой студийной пластинки идёт по плану и его выход ожидается осенью. Шестого июня 2012 на официальном канале YouTube появился трейлер шестого альбома, а в конце июня стало известно о том, что официальным гимном летних Олимпийских игр в Лондоне станет композиция «Survival», взятая из нового альбома. Песня стала главной темой и для международных телевизионных заставок Олимпийских игр.

Также было объявлено о концертном туре в поддержку The 2nd Law.

10 августа на официальном канале в YouTube был выложен видеоряд на песню «The 2nd Law: Unsustainable». Клип «The 2nd Law: Isolated System» был анонсирован 2 октября.

Альбом номинирован на «Грэмми» в номинации «лучший рок-альбом» и также сингл «Madness» номинирован в номинации «лучшая рок-песня».

Обложка 
Обложка альбома представляет собой изображение нейронной сети головного мозга человека в процессе обработки информации, полученное в рамках проекта «Коннектома Человека» ().

Читатели популярного сетевого издания Gigwise признали обложку The 2nd Law лучшей в 2012 году.

Список композиций

Участники записи 
Muse
 Мэттью Беллами — вокал, электрогитара, клавишные, синтезатор, оркестровая аранжировка, продюсирование, дополнительное сведение песни «Follow Me»
 Крис Уолстенхолм — бас-гитара, бэк-вокал, вокал (10, 11), синтезатор, продюсер
 Доминик Ховард — ударные, перкуссия, синтезатор, продюсер

Персонал
 Томмазо Коллива — дополнительное продюсирование, звукорежисирование, сведение композиции «Prelude»
 Эдриан Башби — дополнительное продюсирование, звукорежисирование
 Пол Рив — продюсирование вокала в песнях «Save Me» и «Liquid State»
 Nero — дополнительное продюсирование и сведение песни «Follow Me»
 Крис Лорд-Алдж — сведение песен «Supremacy», «Survival», «Animals», «Big Freeze» и «The 2nd Law: Unsustainable»
 Марк Стент — сведение песен «Madness», «Explorers» и «Save Me»
 Рич Кости — сведение песен «Panic Station», «Liquid State» и «The 2nd Law: Isolated System»
 Алессандро Кортини — дополнительное звукорежиссирование
 Брендан Декора — ассистент звукорежиссёра
 Ольга Фицрой — ассистент звукорежиссёра
 Шон Оукли — ассистент звукорежиссёра
 Том Бэйли — ассистент звукорежиссёра
 Тэд Дженсен — мастеринг
 Дэвид Кэмпбелл — дирижёр оркестра
 Тревис Шинн — фотографии к буклету

Чарты и сертификации

Чарты

Годовые чарты

Сертификации

Ссылки

Примечания 

Альбомы Muse
Альбомы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм